Circleville je název několika vesnic v USA:

 Circleville (Indiana)
 Circleville (Kansas)
 Circleville (Missouri)
 Circleville (New York)
 Circleville (Ohio)
 Circleville (Pensylvánie)
 Circleville (Texas)
 Circleville (Utah)
 Circleville (Západní Virginie)
 Circleville (Virginie)